Суперкубок Англії з футболу 2005 — 83-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і володар кубка попереднього сезону. 7 серпня 2005 року на стадіоні «Мілленіум» у Кардіффі на полі зійшлися володар кубка «Арсенал» і чемпіон «Челсі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2005
2005 у футболі
Серпень 2005
2005 в англійському спорті